Jukes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred John Jukes-Browne (1851–1914), britischer Geologe und Paläontologe
 Hamilton Jukes (1895–1951), britischer Eishockeyspieler
 John Peter Jukes (1923–2011), britischer römisch-katholischer Geistlicher
 Joseph Beete Jukes (1811–1869), englischer Geologe
 Thomas Jukes (1906–1999), britisch-amerikanischer Biologe

Jukes ist Teil des Namens von:

 Jukes & Cantor, eine nach den Wissenschaftlern Jukes und Cantor benannte Methode in der Bioinformatik, um Distanzdaten, die aus einem Sequenzalignment stammen, zu korrigieren
 Asbury Jukes, der Band um Southside Johnny

Siehe auch:
 Juke